Sãoroquense – abitanti di São Roque de Minas
Sãoroquense – abitanti di São Roque do Canaã
Sãoroquense – abitanti di São Roque